Ильмовка

Населённые пункты:
 Ильмовка — село в Черниговском районе Черниговской области, Украина.
 Ильмовка — село в Лесозаводском городском округе Приморского края.
 Ильмовка — посёлок в городском округе Первоуральск Свердловской области.

Реки
 Ильмовка — река в Кольчугинском районе Владимирской области, приток Пекши.
 Ильмовка — река в Грязовецком муниципальном округе Вологодской области, приток Лухты.
 Ильмовка — река, приток Корбы.
 Ильмовка — река в Соликамском городском округе Пермского края, приток Косьвы, притока Пычаса.
 Ильмовка — река в Ольгинском муниципальном округе Приморского края, приток Аввакумовки.